A Sárvíz két magyarországi vízfolyás neve:

 Sárvíz: Vas megyében eredő patak
 Sárvíz: Fejér megyében eredő folyó